In Tokyo è un album interamente strumentale (registrato dal vivo) realizzato a quattro mani dal duo Bill Bruford-Patrick Moraz.

Tracce

Formazione 
Bill Bruford (batteria)
Patrick Moraz (tastiere)